Montelongo steht für:

 Montelongo (Molise), eine Gemeinde in der Provinz Campobasso, in der Region Molise in Italien
 Bruno Montelongo, ein uruguayischer Fußballspieler